

Населені пункти та їхні частини
 Студниця — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Студниця — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Студниця — село в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Студниця — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки